Дми́трий Рогачёв:
 Рогачёв, Дмитрий Васильевич (1975—2011) — украинский писатель.
 Рогачёв, Дмитрий Дмитриевич (1895—1963) — советский военачальник, контр-адмирал; в его честь назван введённый в строй в 2019 г. патрульный корабль проекта 22160 («Дмитрий Рогачёв»).
 Рогачёв, Дмитрий Михайлович (1851—1884) — русский революционер-народник.

 Рогачёв, Дмитрий Сергеевич (Дима) (1995—2007) — школьник, умерший от острого миелобластного лейкоза, в честь которого был назван Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии.